Палетка — это прозрачный измерительный прибор, который имеет квадратную сетку и используется для нахождения площади фигур. Она также используется для нахождения приблизительной площади фигур, линии которых не располагаются перпендикулярно друг другу(круг, овал, трапеция, треугольник.

Для измерения площади палетку нужно положить поверх фигуры так, чтобы линии сетки частично или полностью совпали со сторонами фигуру. После необходимо посчитать количество квадратов сетки, которые полностью или большей частью вошли в неё.